Бальмонт Борис Володимирович (* 1927) — член ЦК КПРС у 1983—1989 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Бальмонт Володимир Олександрович (1901—1971) — радянський селекціонер. Лауреат Сталінської премії.
 Бальмонт Костянтин Дмитрович (1867—1942) — російський поет-символіст, перекладач та есеїст.

 5315 Бальмонт — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Белмонт